Монтезума има више значења:
 Монтезума
 Округ Монтезума (Колорадо)
 Монтезума (Џорџија)
 Монтезума (Ајова)
 Монтезума (Индијана)
 Монтезума (Канзас)
 Монтезума (Колорадо)
 Монтезума (Охајо)